KJK est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Commando des gardes-côtes),  une unité amphibie norvégienne formée pour opérer sur les théâtres de combat littoraux, remplissant le rôle d'un corps de marine et d'une artillerie côtière.

KJK est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Courtrai, un aéroport se situant à Courtrai en Belgique, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports